Torben G. Andersen est un économiste américain. Il est actuellement professeur de finance à la Kellogg School of Management de Northwestern University. Il enseigne également la finance à l'EDHEC Business School à Lille.

Références

Liens externes 

Membre associé de la Société d'économétrie
Économiste danois
Professeur à l'université Northwestern
Naissance en septembre 1956